Geisinger ist der Familienname folgender Personen:
 Harry Geisinger (1933–2015), US-amerikanischer Politiker
 Joseph Geisinger, US-amerikanischer Tonmeister

Siehe auch:
 Geißinger